Де Жюринье:

 Леклерк де Жюинье, Антуан Элеонор Леон‎  (1728—1811) — французский прелат и парламентарий, архиепископ парижский.
 Леклер де Жюинье, Леон Маргерит (Léon Marguerite Le Clerc de Juigné; 1733—1810) — французский военный и парламентарий.
 Леклер де Жюинье, Луи Жан Батист (Louis Jean Baptiste Le Clerc de Juigné; 1758—1792) — французский депутат Генеральных штатов 1789 года, убитый при штурме Тюильри.